Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Katowice Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla druhá nasazená hráčka Roberta Vinciová z Itálie, která ve druhém kole nestačila na krajanku Camilu Giorgiovou.

Soutěž dvouhry vyhrála francouzská turnajová čtyřka Alizé Cornetová, startující na divokou kartu, když ve finále zdolala Italku Camilu Giorgiovou po rovnocenném rozdělení první dvou sad 7–6(7–3) a 5–7, až v rozhodujícím dějství 7–5.

Pro Cornetovou finálový duel znamenal čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour a druhou finálovou účast v probíhající sezóně, když na dubajském turnaji nestačila na Venus Williamsovou. Turnajové vítězství si tak připsala po jedenácti měsících od trofeje na Internationaux de Strasbourg 2013.

Nasazení hráček 
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (semifinále)
  '''Alizé Cornetová (vítězka)
  Klára Koukalová  (čtvrtfinále)
  Yvonne Meusburgerová (čtvrtfinále)
  Magdaléna Rybáriková (čtvrtfinále)
  Cvetana Pironkovová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Katowice Open
Sport v Polsku v roce 2014
WTA Tour 2014